Бурместер ( — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бурместер, Вилли (1869—1933) — немецкий скрипач.
 Бурместер, Георг (1864—1936) — немецкий художник.
 Бурместер, Людвиг (1840—1927) — немецкий механик и геометр, создатель теории Бурместра.